Первый дивизион 1912/1913 — 18-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 7 сентября 1912 года и закончился 10 мая 1913 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1912/1913
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1912 году
1913 год в Бельгии